Futbolnyj klub Orenburg (rusky: Футбольный клуб «Оренбург») je ruský fotbalový klub sídlící ve městě Orenburg v Orenburské oblasti, které leží 1 478 km jihovýchodně od Moskvy a 150 km severně od hranic s Kazachstánem. Založen byl v roce 1976. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gazovik s kapacitou 4 800 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1976 – FK Gazovik Orenburg (Futbolnyj klub Gazovik Orenburg)
 1983 – FK Progress Orenburg (Futbolnyj klub Progress Orenburg)
 1990 – FK Gazovik Orenburg (Futbolnyj klub Gazovik Orenburg)
 2016 – FK Orenburg (Futbolnyj klub Orenburg)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1976
Orenburg